Webdienst kann bedeuten:

 Webservice, Softwareanwendung, für die direkte Maschine-zu-Maschine-Interaktion
 Online-Dienst, ein Angebot bzw. eine Dienstleistung für Benutzer